Iwanowka, Iwanauka – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji, kilku w Kazachstanie i kilkunastu na Białorusi

Rosja 
:

m.in.:

Kraj Ałtajski 
 Iwanowka – wieś w rejonie czaryszskim
 Iwanowka – wieś w rejonie jegoriewskim
 Iwanowka – wieś w rejonie kałmańskim
 Iwanowka – osiedle typu miejskiego w rejonie krasnogorskim
 Iwanowka – wieś w rejonie kurińskim
 Iwanowka – osiedle typu miejskiego w rejonie trietjakowskim
 Iwanowka – wieś w rejonie szełabolichińskim

Obwód amurski 
 Iwanowka – wieś w rejonie iwanowskim
 Iwanowka – wieś w rejonie ziejskim
 Iwanowka – wieś w rejonie zawitińskim

Obwód archangielski 
 Iwanowka – wieś w rejonie leńskim

Obwód astrachański 
 Iwanowka – wieś w rejonie jenotajewskim

Obwód iwanowski 
 Iwanowka – wieś w rejonie wiczugskim

Obwód jarosławski 
 Iwanowka – wieś w rejonie briejtowskim

Obwód kaliningradzki 
 Iwanowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie polesskim
 Iwanowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie prawdinskim

Obwód kałuski 
 Iwanowka – wieś w rejonie kujbyszewskim
 Iwanowka – wieś w rejonie małojarosławieckim
 Iwanowka – wieś w rejonie spas-diemienskim
 Iwanowka – wieś w rejonie uljanowskim

Obwód kirowski 
 Iwanowka – osiedle typu wiejskiego w rejonie darowskim

Obwód kostromski 
 Iwanowka – wieś w rejonie kołogriwskim

Kraj Krasnodarski 
 Iwanowka – chutor w rejonie tbilisskim

Obwód kurski 
 Iwanowka – wieś w rejonie czeriemisinowskim (sielsowiet krasnopolanski)
 Iwanowka – wieś w rejonie czeriemisinowskim (sielsowiet stakanowski)
 Iwanowka – wieś w rejonie gorszeczeńskim
 Iwanowka – wieś w rejonie kurskim (sielsowiet niżniemiedwiedicki)
 Iwanowka – chutor w rejonie kurskim (sielsowiet polewski)
 Iwanowka – wieś  w rejonie miedwieńskim (sielsowiet gostomlanski)
 Iwanowka – chutor  w rejonie miedwieńskim (sielsowiet wysznierieutczanski)
 Iwanowka – wieś w rejonie sołncewskim
 Iwanowka – wieś w rejonie szczigrowskim
 Iwanowka – wieś w rejonie sowietskim (sielsowiet krasnodolinski)
 Iwanowka – wieś w rejonie zołotuchińskim

Obwód lipiecki 
 Iwanowka – wieś w rejonie wołowskim

Mari El 
 Iwanowka – wieś w rejonie orszańskim
 Iwanowka – wieś w rejonie sowietskim

Obwód murmański 
 Iwanowka – wieś w rejonie wołowskim

Kraj Nadmorski 
 Iwanowka – wieś w rejonie michajłowskim

Obwód nowogrodzki 
 Iwanowka – wieś w rejonie wałdajskim

Obwód pskowski 
 Iwanowka – wieś w rejonie pytałowskim

Obwód tambowski 
 Iwanowka – letnia rezydencja Siergieja Rachmaninowa w latach 1890 – 1917

Udmurcja 
 Iwanowka – wieś w rejonie szarkańskim

Obwód wołogodzki 
 Iwanowka – wieś w rejonie wołogodzkim

Kraj Zabajkalski 
 Iwanowka – wieś w rejonie nirczinsko-zawodzki

Białoruś 
:

Obwód homelski 
 Iwanauka – wieś w  rejonie budzkim
 Iwanauka – wieś w rejonie chojnickim
 Iwanauka – osiedle w rejonie czeczerskim (sielsowiet Lenin)
 Iwanauka – osiedle w rejonie czeczerskim (sielsowiet Nisimkawiczy)
 Iwanauka – wieś w rejonie homelskim
 Iwanauka – wieś w rejonie kormańskim
 Iwanauka – wieś w rejonie rzeczyckim

Obwód miński 
 Iwanauka – wieś w rejonie miadzielskim
 Iwanauka – wieś w rejonie starodoroskim

Obwód mohylewski 
 Iwanauka – osiedle w rejonie białynickim
 Iwanauka – wieś w rejonie bobrujskim
 Iwanauka – wieś w rejonie kliczewskim
 Iwanauka – wieś w rejonie kościukowickim (sielsowiet Dziamidawiczy)
 Iwanauka – wieś w rejonie kościukowickim (sielsowiet Nowyja Samatewiczy)
 Iwanauka – wieś w rejonie krzyczewskim

Obwód witebski 
 Iwanauka – wieś w rejonie dokszyckim
 Iwanauka – wieś w rejonie horodeckim

Zobacz też 
 Iwaniwka
 Iwanówka

Strony ujednoznaczniające